A Academia de Medicina de Feira de Santana é a academia de medicina responsável pelo gerenciamento de médicos em Feira de Santana. Está localizada na Avenida João Durval.

Ver também 
 Academia de Medicina da Bahia
 Academia Pernambucana de Medicina
 Academia Nacional de Medicina

Saúde em Feira de Santana
Instituições de ensino de Feira de Santana
Feira de Santana
Ciência e tecnologia na Bahia
Academias da Bahia